Olga Karaseva (née en 1949), gymnaste artistique soviétique
Olga Karaseva (née en 1975), footballeuse russe
Olga Karaseva (née en 2005), gymnaste rythmique russe